El Salvador puede hacer referencia a:

Países, ciudades y divisiones administrativas 
 El Salvador, país de América;
 El Salvador (Chile), campamento minero en Chile;
 El Salvador (Cuba), municipio de Cuba;
 El Salvador de Misamis, ciudad de Filipinas;
 El Salvador (Zacatecas), municipio de México;
 Distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima (Perú).

Otros 
 Club de Rugby El Salvador, de Valladolid (España);
 Villa El Salvador (Metro de Lima), estación del Metro de Lima (Perú);